Szende ist der Familienname folgender Personen:

 Andor Szende, ungarischer Eiskunstläufer und Eiskunstlaufpreisrichter
 Béla Szende (1823–1882), ungarischer Politiker, Offizier und Minister
 Stefan Szende (1901–1985), ungarisch-schwedischer Politiker, Journalist und Widerstandskämpfer